Го́рев — русская фамилия, образованная от некрестильного, охранительного имени-прозвища Горе; имеет женскую форму — Горева.

Известные представители 
 Горев, Алексей Ильич (1922—1994) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).
 
 Горев, Борис Исаакович (настоящая фамилия: Гольдман; ) — деятель российского социал-демократического движения, публицист.
 Горев, Владимир Ефимович (1900—1938) — советский военный деятель, комбриг.
 Горев, Дмитрий Андреевич (настоящая фамилия: Тарасенков; 1810 — начало 1860-х), драматический провинциальный актёр-трагик, поэт и драматург.
 Горев, Константин Васильевич (1904—1988) — советский учёный, президент АН Белорусской ССР (с 1938).
 Горев, Михаил Владимирович (настоящая фамилия: Галкин; 1885—1948) — священник Спасо-Колтовского храма в Петрограде, духовный писатель и проповедник; с 1918 года антирелигиозный писатель".
 
 Горев, Павел Григорьевич (род. 1946) — генерал-майор авиации, доктор технических наук.
 Горев, Роман Юрьевич (род. 1971) — советский и российский хоккеист.
 Горев, Фёдор Петрович (настоящая фамилия: Васильев; 1850—1910) — русский драматический актёр.

